Etiopia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017 – reprezentacja Etiopii podczas mistrzostw świata w Londynie liczyła 46 zawodników, którzy zdobyli 5 medali.

Zdobyte medale

Skład reprezentacji 
 Mężczyźni

 Kobiety

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017
Lekkoatletyka w Etiopii